Ратиани () — грузинская фамилия.

 Ратиани, Георгий Михайлович (1917—1978) — доктор исторических наук, журналист международник, работал членом редколлегии и редактором газеты «Правда».
 Ратиани, Отар Александрович (1920—1992) — советский жонглер, иллюзионист, заслуженный артист РСФСР.
 Ратиани, Прокофий Константинович (1914—1987) — грузинский советский историк, доктор исторических наук (1963), профессор (1964).

См. также 
 «Гоги Ратиани» — фильм Константина Марджанишвили.